Джон Стэ́нли ():* Джон I Стэнли (ок. 1350— 1414) — английский государственный и военный деятель, титулярный король острова Мэн (1405—1414)
 Джон II Стэнли (ок. 1386— 1432) — английский государственный и военный деятель, король острова Мэн (1414—1432) Стэнли, Чарльз Джон (1712—1786) — английский композитор и органист эпохи позднего барокко
 Стэнли, Джон Микс (1814—1872) — американский живописец, пейзажист и портретист